Le Lysis (ou Sur l’Amitié (Λύσις en grec) est un dialogue de Platon.
 Lysis de Tarente, un philosophe grec pythagoricien.
 Villa Lysis, une villa située sur l'île de Capri.